Страссер () — английская фамилия. Известные носители:

 Страссер, Валентин (род. 1967) — диктатор в Сьерра-Леоне в период с 1992 по 1996 годы.
 Страссер, Робин (род. 1945) — американская телевизионная актриса.
 Страссер, Родни (род. 1990) — сьерра-леонский футболист, полузащитник.
 Страссер (Штрассер), Тереза (Teresa Lynn Strasser; род. 1970) — американская актриса, писательница, кинопродюсер, журналистка и телеведущая.

См. также 
 Штрассер